Product Topology est un album de remix du  (100% White Puzzle) de Hint tiré à 500 exemplaires sur vinyle blanc.

Cet album a été enregistré au Studio Karma entre  et .

Titres 

 The hap in tenebris - "there is no america mix" (H.Thomas / Hint)
 My second hand - "one handed billard player mix" (P. Ianigro / Hint)
 Eyes in axis - "sorry for being late mix" (H. Thomas / Hint)
 Mathematician's love letter - "Underwater mix" (La cellule / Hint)
 100% white puzzle - "K2 mix" (Hint / P. Ianigro)
 Eyes in axis - "diamond is carbon mix" (H. Thomas / Hint)
 Foetus in tenebris - "claustrophobic mix" (Lunar Horizon / Hint)
 Eyes in axis - "diaphonic interferences mix" (P. Ianigro / Hint)

Notes de pochette 

La cellule : Thomas, Alexandre, Bruno
Lunar Horizon : Alex, Philippe
Hint : Hervé, Arnaud et Dominique, Stéphane.

Hint - product topology - deconstruction and reconstruction of "100% white puzzle" tracks

Album de Hint
Album musical sorti en 1996